Вожегодский район — административно-территориальная единица в Вологодской области  Российской Федерации. В рамках организации местного самоуправления ему соответствует одноимённое муниципальное образование Вожегодский муниципальный район.
 Административный центр — рабочий посёлок Вожега.
 Код ОКАТО Вожегодского района — 19 218,
 Код ОКТМО Вожегодского муниципального района — 19 618.

Административно-территориальные единицы 

Вожегодский район в рамках административно-территориального устройства, включает 1 посёлок городского типа (рабочий посёлок Вожега) и 15 сельсоветов:

Муниципальные образования 

В состав муниципального района с 2015 года входят 1 городское и 7 сельских поселений.

История муниципального устройства 

Первоначально, в рамках организации местного самоуправления 1 января 2006 года на территории муниципального района было образовано 1 городское и 14 сельских поселений.

В апреле 2009 года были упразднены и объединены сельские поселения:
 Огибаловское и Тавенгское — включены в Тигинское с центром в деревне Гридино;
 Липино-Каликинское и Пунемское — включены в Бекетовское с центром в деревне Бекетовская;
 Марьинское, Раменское — включены в Явенгское с центром в посёлке База.

В июне 2015 года сельское поселение Митюковское было упразднено и включено в сельское поселение Ючкинское.

Примечания

См. также 
 Список населённых пунктов Вожегодского района

Вожегодский район